Усадьба Энгельгардтов в Смоленской области
 Усадьба Брянчаниновых в Вологодской области
 Усадьба Курисов в Одесской области
 Покровское-Стрешнево (усадьба)
 Покровское-Рубцово (усадьба)